Tōkaidō (東海道) (literal, Drumul Mării de Est) se poate referi la:
Tōkaidō (regiune), o fostă regiune administrativă a Japoniei
Tōkaidō, unul dintre Cele Cinci Drumuri ale Japoniei din perioada Edo

Vezi și 
Tōkaido (karate) (東海堂) (literal, Atelierul de la Marea de Est) este un fabricant de echipament pentru karate
Tōkaidō Shinkansen, o linie ferată de mare viteză a Căilor Ferate Japoneze
regiunea Tōkai, o regiune administrativă a Japoniei